Poäng kan avse:

 Poäng (ishockey) – totalt antal mål och assist i ishockey
 Stilpoäng – beräknas i bedömningssporter
 Akademiska poäng – högskolepoäng eller studiepoäng – ett sätt att ange högskolestudiers tidsomfattning
 Gymnasiepoäng - ett sätt att ange gymnasiestudiers tidsomfattning 
 Poäng (serietidning) – en serietidning från Williams förlag utgiven 1971
 Det humoristiska slutet i en rolig historia (även slutpoäng)

Se även
 Score